Wilmington puede hacer referencia a:

Personas
 Spencer Compton, conde de Wilmington, Primer Ministro Británico entre 1742 y 1743.

Lugares
 Wilmington, la mayor ciudad del estado de Delaware, en los Estados Unidos.
 Wilmington, ciudad del estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos.
 Wilmington, pueblo del estado de Nueva York, en los Estados Unidos.
 Wilmington, ciudad del estado de Ohio, en los Estados Unidos.
 Wilmington, pueblo del estado de Vermont, en los Estados Unidos.
 Wilmington, pueblo del estado de Massachusetts, en los Estados Unidos
 Wilmington, un pueblo del condado de East Sussex (Inglaterra), donde se encuentra el geoglifo llamado Hombre Largo de Wilmington.
 Wilmington, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).